Crasiella är ett släkte av bukhårsdjur. Crasiella ingår i familjen Planodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Crasiella